Dubovljany (vitryska: Дубаўляны) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Minsk. Dubovljany ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Dubovljany är huvudsakligen platt. Dubovljany ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Dubovljany. Runt Dubovljany är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Horad Mіnsk,  km söder om Dubovljany.

Omgivningarna runt Dubovljany är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć